Plaza de Castilla – plac w Madrycie
 Plaza de Castilla – stacja metra w Madrycie